MDM, akronymet kan have flere betydninger:
 Morten Dybdal Møller – dansk musikproducer
 Master Data Management - virksomhedsstrategi og -teknologi
 Masters Diploma in Management på dansk Erhvervsøkonom MDM